Godlewo peut désigner :
 Godlewo, ancien nom de Garliava, ville appartenant à l'apskritis de Kaunas, en Lituanie.
 Godlewo est un village de la gmina de Grajewo, dans le powiat de Grajewo, voïvodie de Podlachie, en Pologne.